Feiler kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Feiler
 U. Feiler

Robotskapade auktorsförkortningar